Con il termine bilancio energetico si intende:

Bilancio di energia nell'ambito dei fenomeni di trasporto (fisica)
Bilancio energetico nell'ambito economico
Bilancio energetico Sole - Terra in geologia